adres pocztowy (poczty tradycyjnej)
 adres poczty elektronicznej
 adres elektroniczny (termin prawniczy)
 adres strony internetowej (URL)
 adres IP (w sieciach komputerowych, w Internecie)
 adres pamięci (w pamięci komputerowej)
 adres fizyczny (pamięci fizycznej komputera, karty sieciowej)
 MAC adres (adres fizyczny karty sieciowej)
 adres bezwzględny (w pamięci komputerowej, w arkuszu kalkulacyjnym, w systemie plików, w Internecie)
 adres jako pismo polityczne
 adres hołdowniczy